Sandras peut se référer à :

Gatien de Courtilz de Sandras (1644–1712), un écrivain français.
Gustave Sandras (1872-1954), un gymnaste français médaillé olympique.
Bruno Sandras (né en 1961), un homme politique de Polynésie française.

Homonymie de patronyme